Судип Санджив, более известен как Судип (, , , род. 2 сентября, 1973 года, Шимога, Карнатака, Индия) — индийский актёр, продюсер, режиссёр, закадровый исполнитель и телеведущий. Трехкратный лауреат Filmfare Award за лучшую мужскую роль в фильме на каннада.

Биография 
Судип родился в городе Шимога штата Карнатака. Закончил Инженерный колледж имени Даянанда Сагара в Бангалоре, получив степень бакалавра в области промышленного и производственного оборудования. Представлял колледж в команде по крикету с 17 лет до 19 лет. Также посещал школу Рохана Танеджи в Мумбаи, где преодолел «застенчивость».

В 1996 году снялся в двух фильмах, которые не вышли в прокат, и только фильм Thayavva дал старт его карьере актёра.

В 2006 году Судип попробовал себя в качестве режиссёра, выпустив фильм «Мой автограф», ремейк тамильского фильма Autograph, фильм имел коммерческий успех.

В 2008 году состоялся его дебют в Болливуде в фильме ужасов , который имел коммерческий успех, сделав его звездой всеиндийского масштаба, а продолжение «», вышедший в 2010 году, провалился в прокате.

В 2012 году актёр дебютировал в Толливуде в фильме «Муха», где его персонаж — промышленник, который, влюбившись в девушку, убивает её возлюбленного, после чего тот начинает преследовать его, возродившись в виде мухи. Его роль получила высокую оценку критиков.

В 2014 году вышел его фильм «Maanikya», который является ремейком телугу-язычного фильма «Острый перец», фильм имел коммерческий успех.

В 2015 году Судип сыграл небольшую роль персидского купца Аслама Хана в фильме «Бахубали: Начало», который стал фильмом года.

Судип не только актёр, режиссёр и певец, но и бессменный телеведущий Bigg Boss Kannada, которое стало популярным телешоу в штате.

В 2017 году Судип снялся в боевике Hebbuli, имевшем коммерческий успех.

В том же году согласился на фильм «Тигр жив», в котором он должен сыграть главного злодея Захира, но когда вышел сам фильм, ни одной сцены с его участием не оказалось.

В 2018 году на экраны вышел фильм Villain, в котором актёр снялся вместе с Шивой Раджкумаром, и который имел коммерческий успех. Также Судип станет первым каннада-язычным актёром, который снялся в зарубежном фильме.

Сейчас Судип снимается в Dabangg 3, где он исполнит отрицательную роль

Личная жизнь 
В 2000 году Судип познакомился с Прией Радхакришнан, которая родом из общины Наир в штате Керала, в Бангалоре. Они поженились год спустя. Прия работала в авиакомпании, а затем в банке до свадьбы. В 2004 году у супругов родилась дочь Саанви. В 2015 году они развелись, но через два года воссоединились.

Частичная фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards South
Закадровые исполнители кино на каннада